Le Republičke lige 1982-1983 (Leghe repubblicane 1982-1983) furono la 37ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo): le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1983-1984.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Bojan Prašnikar (Šmartno) con 21 reti.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Nessuna retrocessione a causa della ristrutturazione del campionato.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 
La vincitrice (e promossa in Druga Liga 1983-1984) fu il .

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il campionato venne ampliato da 14 a 16 club nella stagione successiva.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1983-1984.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1982-1983
Druga Liga 1982-1983
Kup Maršala Tita 1982-1983

Collegamenti esterni 
  Stagione 1982-1983 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1982-1983 su sportsport.ba
  Stagione 1982-1983 e risultati su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava